Blake steht für:

 Blake (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Blake (Familie), eine Familie aus dem irischen Galway
 Blake (Band), finnische Metal-Band
 BLAKE (Hashfunktion), eine kryptographische Hashfunktion
 Blake (Kurzfilm), kanadischer Kurzfilm aus dem Jahr 1969
 F. C. Blake & Co., britischer Automobilhersteller
 Blake-Knoten, ein Kletterknoten
 eine Drainageform, siehe Drainage (Medizin)
 HMS Blake, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blake (DeKalb County, Alabama)
 Blake (Randolph County, Alabama)
 Blake (Florida), im Volusia County
 Blake (Idaho), im Clearwater County
 Blake (Kansas), im Montgomery County
 Blake (Kentucky), im Owsley County
 Blake (Maryland), im Cecil County
 Blake (Missouri), im Daviess County
 Blake (Ohio), im Medina County
 Blake (South Carolina), im Colleton County
 Blake (West Virginia), im Mercer County – nicht mehr existent
 Blake Corner, im Androscoggin County, Maine
 Blake Forest, im Montgomery County, Virginia
 Blake Heights, im Salt Lake County, Utah
 Blake Holley, im Weber County, Utah
 Blake Place, im Pinal County, Arizona
 Blake Village, im Prince Edward County, Virginia

weitere geographische Objekte:
 Blake Run, Fließgewässer im Meigs County, Ohio
 Blake Brothers Quarry, Mine im Contra Costa County, Kalifornien
 Blake Mine, Mine im Inyo County, Kalifornien
 Blake Stone Quarry, Mine im Kern County, Kalifornien
 Blake Island State Marine Park, Park im Kitsap County, Washington

im NRHP gelistete Objekte:
 Blake and Knowles Steam Pump Company National Register District, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 97000561
 Blake McFall Company Building, in Portland, Oregon, ID-Nr. 90000371
 Blake Ranch House, in Gustave, South Dakota, ID-Nr. 87000534
 Blake Tenements, in Charleston, South Carolina, ID-Nr. 70000572
 Blake-Beaty-Orton House, in Jasper, Texas, ID-Nr. 75001994
 Blake-Ham House, in Lewiston, Maine, ID-Nr. 09000009

Siehe auch:
 Blake Island
 Blake Lake
 Blake Peak
 Blake Rock
 Blake-Nunatakker
 Kap Blake
 Blakes